Цирцеастровые (Circaeasteraceae) — семейство цветковых травянистых растений порядка лютикоцветные. Включает 2 вида. Они распространены в Китае и на Гималаях.
Семейство признано многими систематиками. Система APG III (2009; отлична от версии 1998 года) признает это семейство и размещает его в порядке лютикоцветные, в кладе эвдикоты.

К цирцеастровым относят монотипных 2 рода:
 
 

 
 

В ряде источников последний род выделяют в самостоятельное семейство .

Ссылки 
 Circaeasteraceae, Kingdoniaceae, in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants.
 NCBI Taxonomy Browser for Circaeasteraceae sensu stricto; for Kingdoniaceae
 links and more links at CSDL, Texas

Примечания 

Лютикоцветные
Семейства растений